Верхнеключевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Забайкальский край 
 Верхнеключевское сельское поселение — входит в Нерчинский район

Курганская область 
 Верхнеключевское сельское поселение — входит в Катайский район